Väisänen ist der Familienname folgender Personen:

 Elina Väisänen (* 1981), finnische Badmintonspielerin

 Heikki Väisänen (* 1943), finnischer Skispringer
 Ilpo Väisänen (* 1963), finnischer Musiker
 Leo Väisänen (* 1997), finnischer Fußballspieler
 Maria Väisänen (* 1984), finnische Badmintonspielerin
 Mervi Väisänen (* 1973), finnische Ski-Orientierungsläuferin
 Sauli Väisänen (* 1994), finnischer Fußballspieler